Атомная энергетика в Китае (не включая Тайвань) имеет 54 действующих промышленных ядерных реактора, размещённых на 18 АЭС, суммарной мощностью 50,8 ГВт (по состоянию на январь 2022 года). Также 14 блоков находятся в стадии строительства и примерно 30 запланировано. За период с 2014 по 2020 года, доля атомной энергетики в общей выработке электричества выросла на 2,55% и составила 4,94%. 

Активное развитие атомной энергетики является частью мер, предпринимаемых правительством для исправления экологической ситуации, вызванной массовым использованием угольных электростанций для обеспечения энергией бурно растущей экономики. 
Наряду с ветряной и солнечной энергетикой страны, а также модернизацией угольных электростанций, атомная энергетика призвана исправить проблему с качеством воздуха в промышленных районах Китая.

КНР создал свой термоядерный реактор, а также участвует в проекте ИТЭР.

История 
8 февраля 1970 года Китай открыл свою первую атомную электростанцию, и был основан 728 институт (сейчас он называется Шанхайский инженерно-конструкторский институт ядерных исследований). 
15 декабря 1991 года начал работу первый ядерный реактор Китая мощностью 288 МВт (водо-водяной ядерный реактор) в Циньшанской АЭС.

Китайская национальная комиссия развития и реформ в 2009 году указала о намерении повысить долю ядерной энергетики с нынешних 2 % до 6 % к 2020, за счет АЭС (к сравнению, у США вырабатывается 19 % электроэнергии). Это требовало увеличения с 17,9 ГВт установленной мощности (2009 год) до 80,6 ГВт (больше, чем во Франции, где на АЭС вырабатывается 63 ГВт).

17 февраля 2013 года в провинции Ляонин была введена в эксплуатацию первая китайская АЭС Хунъяньхэ, которая будет использовать технологии опреснения морской воды для получения охлаждающей жидкости.

"На конец 2015 года, в Китае будет 53 ядерных реактора (в том числе строящихся), а к концу 2020 года — 88." — с таким заявлением выступил в сентябре 2015 на ежегодном симпозиуме всемирной ядерной ассоциации президент китайской государственной корпорации по ядерным технологиям.
Китай собирается увеличить число ядерных реакторов до 110 к 2030 году и стать одним из крупнейших в мире потребителей атомной энергии. Согласно проекту плана 13-й пятилетки (2016—2020) Китай выделит 500 млрд юаней (78 млрд долларов) на строительство атомных станций с использованием своих ядерных технологий, прибавляя от шести до восьми атомных реакторов ежегодно, начиная с 2016 года — пишет газета China Daily со ссылкой на компанию Power Constrаction Corp of China.

Общая информация 
Большинство атомных электростанций в Китае расположены на побережье и в целом основаны на использовании морской воды для прямого охлаждения. И уже говорят о нехватке потенциальных площадок для возможного строительства АЭС — почти все подходящие площадки на побережье распланированы. Китай планирует расширить атомный парк к 2030 году до 120-150 ГВт.

В Китае работают три крупнейшие компании отрасли:

 China National Nuclear Corporation, CNNC (Китайская национальная ядерная корпорация) — флагман национальной атомной энергетики — работает в основном на северо-востоке Китая.
 China General Nuclear Power Group, CGN (до мая 2013 Гуандунская ядерно-энергетическая группа (China Guangdong Nuclear Power Group, CGNPG)) — осваивает французские атомные технологии — работает в основном на юго-востоке Китая.
 State Power Investment Corporation, SPIC (Государственная энергетическая инвестиционная корпорация; образована в 2015 году слиянием Китайской электроэнергетической инвестиционной корпорации (China Power Investment Corporation, CPI) и Национальной ядерно-энергетической корпорации Китая (State Nuclear Power Technology Corporation, SNPTC)) — осваивает американские технологии — владеет, как основной акционер, двумя АЭС на востоке Китая АЭС Хайян и АЭС Саньмэнь.

Динамика основных показателей, характеризующих развитие атомной энергетики в Китае

Технологии 
Наиболее используемый тип реактора — CPR-1000 (права интеллектуальной собственности, однако, сохранены за французской Areva, что ограничивает потенциал продаж CPR-1000 за рубежом).
Первой АЭС с реактором CPR-1000 в Китае стала АЭС Линьао, которая была введена в эксплуатацию 15 июля 2010 года.

В 2021 г. запущен реактор поколения 3+

Строящиеся АЭС 
Полный список АЭС Китая, в том числе и строящихся, см. в статье Список АЭС мира#Китай.

Пояснения к обозначениям
Статус энергоблоков:

Типы реакторов 

Парк реакторов за весь период с 20 марта 1985 г. по 1 января 2021 г. включительно приведен в нижеследующей таблице в соответствии с данными PRIS IAEA (на 1 января 2021 г.)

Действующие атомные электростанции Китая на 1 января 2021 года

См. также 
 Экономика Китайской Народной Республики
 Атомная энергетика по странам
 Солнечная энергетика в Китае
 Ветроэнергетика Китая

Ссылки 
 Ядерные электростанции в Китае — Всемирная ядерная ассоциация
 Карта ядерных энергетических реакторов: Китай /вебархив/
 Ядерная энергетика Поднебесной наступает на пятки российской // НГ, 26.09.2016

Примечания 

Энергетика Китая
Ядерная энергетика по странам